Bordeaux Métropole ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Métropole im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine, dem die Großstadt Bordeaux und 27 Vorstädte angehören.

Historische Entwicklung 
Sie wurde am 31. Dezember 1966 gegründet und war bis 2014 unter der Bezeichnung Communauté urbaine de Bordeaux bekannt. Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 wurde die bisherige Rechtsform als Communauté urbaine aufgehoben und ihr der Status einer Métropole unter dem aktuellen Namen verliehen.

Aufgaben 
Der Gemeindeverbund ist für Planung und Koordination sämtlicher Aufgabenbereiche zuständig, die mehr als eine Gemeinde betreffen. Er  verfügt über ein Parlament mit 120 Mitgliedern, das elf Mal jährlich zu einer Sitzung in Bordeaux zusammenkommt. Die Parlamentarier werden vom Volk in jeder Gemeinde separat gewählt. Die Anzahl der Sitze je Gemeinde wird anhand der Bevölkerungszahl ermittelt.

Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Koordination und Aufsicht des öffentlichen Verkehrsbetriebs TBC.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Bordeaux
Bordeaux
Gemeindeverband im Département Gironde